

Patronymie 

 Alison Redford (1965-), femme politique et première ministre de la province canadienne de l'Alberta ;
 Donald Bruce Redford (1934-), égyptologue canadien ;
 Henry Redford (1354-1409), meurtrier et parlementaire anglais ;
 Henry Redford, fils du précédent et maire de Bordeaux en 1452 ;
 Robert Redford (1936-), acteur et réalisateur américain.

Toponymie 

 Redford, ville du Michigan ;
 Redford, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Redford, census-designated place située au Texas.